Виртуозы Львова — академический камерный оркестр, создан в 1994 году во Львове.

Художественные проекты 
Оркестр стал инициатором ряда художественных проектов, среди которых «Таланты III-го тысячелетия», «Музыкальные династии Украины», «Скрипка Гварнери и Страдивари во Львове», «Новая музыка в Украине», «Где живет музыка», «Живая музыкальная квадро система» (оригинальный художественный перформанс на площади Рынок) и еще ряда украинских-польских, немецких, итальянских акций и благотворительных концертов.

Гастрольная деятельность 
За время своего существования оркестр дал более 1700 концертов , Выступал с гастролями не только на Украине, но и во многих странах мира, в том числе в Польши, Германии, Швейцарии, Словакии, Бельгии, Израиле, Колумбии, Эквадоре , Гватемале, Никарагуа, Гондурасе, Перу, Сальвадоре, Коста-Рике, Голландии, Дании, Ватикане, Италии, Чехии

Руководители 
Основателем, бессменным художественным руководителем и продюсером оркестра является заслуженный деятель искусств Украины Сергей Бурко.

Концертмейстером и руководителем оркестра является заслуженный артист Украины Владимир Дуда.

Музыкальный консультант оркестра — народный артист Украины, профессор Юрий Луцив.

Дискография 
Оркестром «Виртуозы Львова» по записи более 25-ти компакт-дисков, среди которых:
 «Антология музыки»
 «Скрипач на крыше»
 «Музыка для всех»
 «Музыка для всех II»
 «Музыка для всех III»
 «Музыка Львова» — с участием современных музыкантов: Ольги Герасименко (бандура, США), Марии Дьяченко (скрипка, Италия) и дирижер Сергея Дьяченко.
 «Антонио Вивальди. Времена года» с участием скрипача Ливиу Прунару (Швейцария).
 «Ли ты меня помнишь» — сборник популярных рок хитов тиражировалась на Украине, в США, Польше.

Сотрудничество с музыкантами 
Оркестр часто выступает с солистами (певцами, инструменталистами), с дирегентамы и композиторами многих стран мира:
 Ольга Олейник (бандура, США)
 Джозеф Пилбери (дирижер, Англия)
 Юрий Олейник (композитор, США)
 Сергей Дяченко (дирижер, Италия)
 Саулюс Сондецкис (дирижер, Литва)
 Роберт Канетти (дирижер, Израиль)
 Ежи Максимюк (дирижер, Польша)
 Чеслав Грабовский (дирижер, Польша)
 Тереса Жилиз-Гара (сопрано, Монако)
 Вадим Бродский (скрипка, Польша)
 Артур Ярон (фортепиано, Польша)
 Астрид Фрелих (флейта, Австрия)
 Лео Витошинский (гитара, Австрия)
 Николай Саченко (скрипка, Россия)
 Мария Чайковская (виолончель, Россия)
 Наталья Столярская (скрипка, Польша)
 Ливиу Прунару (скрипка, Швейцария)

Ссылки 
  'virtuosos.lviv.ua' — Официальный сайт оркестра
 «Виртуозы Львова» на сайте youtube.com
 «Виртуозы Львова» при Львовской областной филармонии

Музыка Львова
Академические коллективы Украины